

Населені пункти та їхні частини
 Садикеж — село в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Садикеж — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Садикеж — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Садикеж — село в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Садикеж — село в гміні Млинаже Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Садикеж — частина міста Стомпоркув у Конецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Садикеж — частина села Оцека в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Садикеж — колонія в гміні Кучборк-Осада Журомінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки